Mit dem Stichwort Würzburger Hafen kann 

 der Hafen Würzburg, ein Binnenhafen am Main im unterfränkischen Würzburg, oder
 die Würzburger Hafen GmbH, das Betreiberunternehmen des obigen Hafens,

gemeint sein.